Dream Wife steht für:

 Originaltitel von Du und keine andere, einer romantischen Filmkomödie aus dem Jahr 1953.
 eine englische Band, siehe Dream Wife (Band).